George Montagu kan syfta på bland andra:

 George Montagu (1622–1681), engelsk politiker
 George Montagu (1753–1815), engelsk ornitolog
 George Montagu (1750–1829), brittisk amiral
 George Montagu, 1:e earl av Halifax (omkring 1684–1739), engelsk politiker
 George Montagu, 2:e earl av Halifax (1716–1771), brittisk statsman
 George Montagu, 1:e hertig av Montagu (1712–1790), brittisk peer
 George Montagu, 4:e hertig av Manchester (1737–1788), brittisk peer
 George Montagu, 6:e earl av Sandwich (1773–1818), brittisk peer
 George Montagu, 6:e hertig av Manchester (1799–1855), brittisk peer
 George Montagu, 8:e hertig av Manchester (1853–1892), brittisk peer
 George Montagu, 9:e earl av Sandwich (1874–1962), brittisk peer och konservativ politiker

Se även 
 George Montagu-Dunk, 2:e earl av Halifax (1716–1771), engelsk politiker